Puchar Polski w koszykówce mężczyzn 2009/2010 rozgrywany był w nowej formule. Brały w nim udział drużyny nie tylko z Polskiej Ligi Koszykówki, ale również z 1. i 2. Ligi koszykówki mężczyzn. Obrońcą tytułu był zespół Kotwicy Kołobrzeg. Zwycięzcą okazał się AZS Koszalin, który pokonał 21 lutego 2010 roku w finale PGE Turów Zgorzelec 80-75.

I runda 
Żyrardowianka Żyrardów - Unibet Legia Warszawa 98:87

Norgips Piaseczno - MKS Znicz Basket Pruszków	87:94

Open Basket Pleszew - OSSM PZKosz Wrocław 119:41

WKK Obiekty Wrocław - KS Sudety Jelenia Góra 75:100

Rosa-Sport Radom - AZS Politechnika Radomska 85:71

UMKS Kielce - Olimp MKS Start Lublin 79:78

Tur Bielsk Podlaski - SKK Siedlce 89:60

Inter Parts AZS UWM Olsztyn - Żubry Białystok 69:76

OSSM PZKosz Sopot - Asseco Prokom 3 Gdynia 70:94

TS Żuraw Gniewino - Asseco Prokom 2 Gdynia 94:102

GKS Korsarz Gdańsk - AZS Radex Szczecin 60:73

ŻTS Nowy Dwór Gd. - KS Spójnia Stargard Szczeciński 77:75

AZS WSGK Kutno - MTS Basket Kwidzyn 82:70

SIDEn MMKS VIII LO Toruń - ŁKS Sphinx Petrolinvest Łódź 60:64

MCKiS Termo-Rex Jaworzno - OSSM PZKosz Stalowa Wola 115:38

UKS Alba Chorzów - ASK KS Siarka Tarnobrzeg 54:82

KPSW Astoria Bydgoszcz - AZS Politechnika Poznań 97:84

Harmattan Gniewkowo - Intermarche Zastal Zielona Góra	64:102

AZS Politechnika Częstochowa - Mickiewicz Katowice 77:66

Pogoń Ruda Śląska - MKS Dąbrowa Górnicza 64:77

MKKS Staco Niepołomice - MKS Limblach Limanowa 73:84

Wisła Kraków - Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno 70:66

OSSM PZKosz Warszawa - MKS Skierniewice 70:66

Księżak Łowicz - Tempcold AZS Politechnika Warszawska 72:111

AZS Politechnika Opolska - KS AZS AWF Katowice 75:70

Śląsk Wrocław - Doral Zetkama Nysa Kłodzko 63:85

Stal Ostrów Wlkp. - Victoria Górnik Wałbrzych 91:93

KKS Siechnice - Big Star Tychy 41:97

Cracovia - PTG Sokół Łańcut 56:70

II runda 
Żyrardowianka Żyrardów - MKS Znicz Basket Pruszków 74:77

Open Basket Pleszew - KS Sudety Jelenia Góra 81:79

UMKS Kielce - Rosa-Sport Radom 88:98

Tur Bielsk Podlaski - Żubry Białystok 90:78

Asseco Prokom 3 Gdynia - Asseco Prokom 2 Gdynia	81:103

ŻTS Nowy Dwór Gd. - AZS Radex Szczecin 64:75

AZS WSGK Kutno - ŁKS Sphinx Petrolinvest Łódź 76:89

MCKiS Termo-Rex Jaworzno - ASK KS Siarka Tarnobrzeg 89:85

KPSW Astoria Bydgoszcz - Intermarche Zastal Zielona Góra 83:74

AZS Politechnika Częstochowa - MKS Dąbrowa Górnicza 75:87

MKS Limblach Limanowa - Wisła Kraków 81:73

OSSM PZKosz Warszawa - Tempcold AZS Politechnika Warszawska 63:113

AZS Politechnika Opolska - KK Komtek Bytom 91:52

Doral Zetkama Nysa Kłodzko - Victoria Górnik Wałbrzych 74:78

Pogoń Prudnik - Big Star Tychy 59:85

PTG Sokół Łańcut - Unia Tarnów 86:41

III runda 
MKS Znicz Basket Pruszków - Kotwica Kołobrzeg 78:70

Open Basket Pleszew - Trefl Sopot 75:82

MCKiS Termo-Rex Jaworzno - KPSW Astoria Bydgoszcz 76:71

Asseco Prokom 2 Gdynia - Polonia 2011 Warszawa 86:93

AZS Radex Szczecin - Polpharma Starogard Gdański 65:79

ŁKS Sphinx Petrolinvest Łódź - AZS Koszalin 72:93

Rosa-Sport Radom - Tur Bielsk Podlaski 80:59

MKS Dąbrowa Górnicza - Anwil Włocławek 62:78

MKS Limblach Limanowa - Znicz Jarosław 60:66

Tempcold AZS Politechnika Warszawska - Energa Czarni Słupsk 104:96

AZS Politechnika Opolska - Polonia Azbud Warszawa 54:92

Sportino Inowrocław - Victoria Górnik Wałbrzych 112:83

Big Star Tychy - PBG Basket Poznań 97:100

PTG Sokół Łańcut - Stal Stalowa Wola 98:90

IV runda 
Rosa-Sport Radom - Trefl Sopot 72:67

Polonia 2011 Warszawa - Polpharma Starogard Gdański 76:62

MCKiS Termo-Rex Jaworzno - AZS Koszalin 57:91

Anwil Włocławek - Znicz Jarosław 106:91

Tempcold AZS Politechnika Warszawska - Polonia Azbud Warszawa 70:98

Sportino Inowrocław - PBG Basket Poznań 85:88

Dodatkowa runda 
PTG Sokół Łańcut  - PBG Basket Poznań 57:100

Rosa-Sport Radom   -  MKS Znicz Basket Pruszków 76:73

Drabinka turniejowa 

ZWYCIĘZCA Pucharu Polski 2010
AZS Koszalin Pierwszy tytuł

Klasyfikacja końcowa 
  AZS Koszalin
  PGE Turów Zgorzelec
  Anwil Włocławek
  Asseco Prokom Gdynia

Zobacz też 
 Polska Liga Koszykówki 2009/2010
 Superpuchar Polski w Koszykówce Mężczyzn 2010
 Puchar Polski w koszykówce mężczyzn

Puchar Polski w koszykówce mężczyzn
2009 w koszykówce
2010 w koszykówce